Jamnica je lahko:
 Jamnica - naselje pri Prevaljah
 Jamnica - roman
 Jamnica - hrvaško podjetje
 Jamnica, Malopoljsko vojvodstvo
 Jamnica, Podkarpatsko vojvodstvo
 Jamnica Pisarovinska (Hrvaška)